Коробки () — село в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2316 человек. Почтовый индекс — 74824. Телефонный код — 5536. Код КОАТУУ — 6523582501.

Местный совет 
74824, Херсонская обл., Каховский р-н, с. Коробки, пл. Мира, 1

Ссылки 
 Коробки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района